Гео́ргий Бори́сович Щу́кин (23 октября 1925, Москва, СССР — ) — советский кинорежиссёр, сценарист.

Биография 
Родился в Москве в семье артиста Б. В. Щукина.Участник Великой Отечественной войны, был штурманом авиации. 

В 1951 году окончил Московский архитектурный институт. Автор архитектурных и художественных работ. В 1959 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров (мастерская М. И. Ромма и Ю. Я. Райзмана), работал на киностудии «Мосфильм». Художник ряда мультипликационных фильмов киностудии «Таллинфильм».

В 1962 году принял участие в создании документального фильма о своём отце «Борис Щукин».

Член Союза кинематографистов СССР. Похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с отцом (2 участок, 10 ряд).

Семья 
 жена — Маина Васильевна Щукина (1924—1993), архитектор, сотрудник «Гипрогора».

Фильмография

Режиссёр 
  — Алёшкина любовь ''(совместно с С. Тумановым)
  — Павлуха ''(совместно с С. Тумановым)
  — Места тут тихие
  — Райские яблочки
  — «Сто грамм» для храбрости… ''(новелла в одноимённом киноальманахе)
  — Кот в мешке
  — Особое подразделение ''(завершён В. Ивановым)

Сценарист 
  — Места тут тихие
  — Райские яблочки
  — Кот в мешке
  — Особое подразделение

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Лётчики Великой Отечественной войны
Выпускники МАРХИ
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Художники СССР
Персоналии:Мосфильм
Персоналии:Таллинфильм
Похороненные на Новодевичьем кладбище